Partido Liberal steht für:

 Partit Liberal d’Andorra
 Partido Liberal de Corrientes in Argentinien
 Partido Liberal (Bolivien)
 Partido Liberal (1831) im Kaiserreich Brasilien
 Partido Liberal (1985) in Brasilien
 Partido Liberal (2006) in Brasilien
 Partido Liberal (Chile)
 Partido Liberal (Ecuador)
 Partido Liberal de Honduras
 Partido Liberal Colombiano in Kolumbien
 Partido Liberal (Kuba)
 Partido Liberal (Mexiko)
 Partido Liberal (Nicaragua)
 Partido Liberal (Panama)
 Partido Liberal (Paraguay)
 Partido Liberal (Uruguay)
 Partido Liberal (Venezuela)

in Spanien:
 Partido Liberal (Spanische Restauration), 1880 bis 1931
 Partido Liberal Español, 1976
 Partido Liberal (Spanien, 1976), 1989 in die Partido Popular (Spanien) integriert

Siehe auch:
 Liberale Partei